Reprezentacja Rosji w piłce ręcznej mężczyzn (ros. Мужская сборная России по гандболу, Mużskaja cbornaja Rossii po gandbołu) – zespół piłki ręcznej, biorący udział w imieniu Rosji w meczach i międzynarodowych turniejach.

Drużyna Rosji jest oficjalnym sukcesorem tradycji reprezentacji ZSRR oraz Wspólnoty Niepodległych Państw.

W wyniku zawieszenia Rosji we wszelkich imprezach sportowych rangi Mistrzostw Świata (afera dopingowa), reprezentanci rosyjscy wystąpili w MŚ 2021 pod szyldem "Drużyna Rosyjskiej Federacji Piłki Ręcznej" (Russian Handball Federation Team), flagą z emblematem federacji i skrótem RHF.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Europy

Kadra na Euro 2016

Zobacz też 
 Reprezentacja Rosji w piłce ręcznej kobiet
 Reprezentacja Związku Radzieckiego w piłce ręcznej mężczyzn

Przypisy 

Rosja